

Patronymes 

 Judith McNaught (née en 1944), romancière américaine ;
 Ken McNaught (né en 1955), footballeur écossais ;
 Robert H. McNaught (né en 1956), astronome australien.